

Sigle 
 Brazilian Jiu-Jitsu  – arte marziale brasiliana

Codici 
 BJJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wayne County, Wooster (Ohio), Stati Uniti
 bjj – codice ISO 639-3 della lingua kanauji